Яблочко:
 Яблочко — уменьшительно-ласкательное от яблока. 
 Яблочко — тип плода, яблоки, собранные в соплодия. 
 «Яблочко» — разговорное название центральной части мишени.
 «Яблочко» — русская народная песня и частушка, популярная среди революционных солдат и матросов, а также исполняемый под её мелодию матросский танец.
 «Яблочко» — короткометражный экспериментальный кинофильм студии «Союздетфильм» 1946 года.
 Яблочко (до 2016 года называлось Жовтневое) — село в Кировоградской области Украины.

—